Alissa Czisny est une patineuse artistique américaine. Elle a notamment remporté les Championnats des États-Unis de patinage artistique et le Skate Canada à deux reprises, ainsi que le Skate America et la finale du Grand Prix ISU en 2010 à Pékin. Elle a aussi terminé deux fois troisième du Trophée de France.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juin 1987
Naissance dans le comté de Lucas (Ohio)
Patineuse artistique américaine
Étudiant de l'université d'État de Bowling Green